One-Way Ticket – film del 1935 diretto da Herbert J. Biberman
One-Way Ticket – film documentario del 1995 diretto da Augustine Zicher
One-Way Ticket – cortometraggio del 2014 diretto da João Maia